Příjmení Westbrook nese více různých osobností:

 Mike Westbrook (* 1936) – anglický jazzový klavírista a hudební skladatel
 Peter Westbrook (* 1952) – americký sportovní šermíř
 Russell Westbrook (* 1988) – americký profesionální basketbalista

Externí odkazy